Вергулёвка — населённые пункты в Луганской области Украины:

 Вергулёвка — посёлок городского типа, Брянковский городской совет.
 Вергулёвка — село, Перевальский район.